Brandes är ett efternamn som burits av bland andra:

 Augusta Brandes
 Edvard Brandes
 Elise Brandes
 Ernst Brandes
 Esther Charlotte Brandes
 Georg Brandes
 Heinrich Bernhard Christian Brandes
 Heinrich Wilhelm Brandes
 Johann Christian Brandes
 Ludvig Israel Brandes
 Marthe Brandès
 Peter Brandes
 Richard Brandes
 Åke Brandes